Сунь Жибо́ (, родилась 18 декабря 1976, Ляонин, Китай) — китайская биатлонистка, призёр индивидуальной гонки чемпионата мира 2005 года в Хохфильцене.

Общая информация

Спортивная карьера 
Сунь Жибо начала заниматься биатлоном в 1992 году. В 1995 году она вместе с национальной сборной отправилась на чемпионат мира в Антольц, где не показала высоких результатов. Через год Сунь Жибо получает травму колена, из-за которой ей приходится пропустить почти весь сезон. После возвращения она в составе эстафетной команды неожиданно занимает третье место на этапе Кубка мира в Нагано — Нодзаваонсен.

Вплоть до сезона 2004/2005 Сунь Жибо, выступая вполне стабильно, не показывала хороших результатов. В личных соревнованиях на этапах Кубка мира она редко занимала места в двадцатке сильнейших. В начале сезона 2004/2005 Сунь Жибо даже не попала в состав основной сборной, и лишь после нового года ей вновь представился шанс выступать на этапах Кубка мира, а также на мировом первенстве в Хохфильцене, где она и завоевала единственную в своей карьере медаль чемпионата мира.

Сводная статистика

Сезоны кубка мира

Лучшие гонки в кубке мира

Эстафетные гонки за сборную

Выступления на чемпионатах мира и Олимпиадах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте IBU 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 18 декабря
Родившиеся в 1976 году
Биатлонисты Китая
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года